Das Wort Magnitude (aus lat.  für Größe oder Weite) bezeichnet:

 fachsprachlich  im Allgemeinen eine Größenordnung
 ein Maß für die visuelle Helligkeit in der Astronomie, die Scheinbare Helligkeit
 ein Maß für die Strahlungsleistung in der Astronomie, die Absolute Helligkeit
 ein Maß für die Bedeckung bei einer Mondfinsternis, siehe Mondfinsternis #Magnitude
 ein Maß für die Stärke eines Erdbebens, siehe Magnitude (Erdbeben)
 ein Maß für die Stärke eines Vulkanausbruchs, siehe Magnitude (Vulkanismus)

Siehe auch: